Ёсэ:
 финальная часть партии в японских логических играх:
 Ёсэ — финальная фаза игры в го,
 Ёсэ — финальная фаза игры в сёги.
 Ёсэ — японское театральное представление.